EUF steht für:
 Eignungsuntersuchung und -feststellung bei der Musterung zur Bundeswehr
 Europa-Universität Flensburg, Hochschule in Schleswig-Holstein
 EUF-Bodenuntersuchung, Methode der Bodenuntersuchung (Elektro-Ultrafiltration)
 European Ultimate Federation, europäischer Dachverband für alle nationalen Ultimate Sport-Verbände
 European Underwater Federation, europäischer Dachverband für alle nationalen Tauchausbildung-Verbände
 Weedon Field (IATA-code), Flughafen in Eufaula (Alabama), Alabama

EUF